Ženská dvouhra Internationaux de Strasbourg 2022 probíhala ve druhé polovině května 2022. Do singlové soutěže štrasburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla česká světová dvojka Barbora Krejčíková, která na okruhu od února absentovala pro zranění lokte.

38letá Australanka Samantha Stosurová zasáhla v roli divoké karty a 490. hráčky světa do turnaje. V prvním kole nestačila na Harmony Tanovou. Původně přitom plánovala svoji singlovou kariéru ukončit na lednovém Australian Open.

Vítězkou se stala druhá nasazená Němka Angelique Kerberová, jež ve finále zdolala nenasazenou slovinskou tenistku Kaju Juvanovou po třísetovém tiebreakovém průběhu 7–6(7–5), 6–7(0–7) a 7–6(7–5). V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour, ale vůbec první z venkovní červené antuky, když všechny své předchozí antukové tituly získala na zelené antuce na Charleston Open nebo ve stuttgartské hale. Němka přitom do turnaje vstupovala se zápasovou bilancí 2–8 v probíhajícím roce. Na Internationaux de Strasbourg triumfovala jako třetí Němka a vůbec první levačka. Zápas se svojí délkou 3 hodin a 16 minut zařadil na čtvrté místo nejdelších ženských zápasů v dosavadním průběhu sezony. Tři tiebreaky rozhodovaly finály předtím v roce 2018, kde Pavljučenkovová porazila Cibulkovou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2022
WTA Tour 2022